A 2009-es WTCC marokkói nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2009. május 3-án rendezték meg a Marrakech Street Circuit-on, Marokkóban.

Első futam

Második futam

További információk 

 Eredmények

Marokko
Marokkó sportélete